Китан:
 Китан (Кытан) — половецкий хан.
 Китан — община в провинции Тханьхоа, Вьетнам.